Adalbert Ivanov Zafirov (em búlgaro: Адалберт Иванов Зафиров - Sófia, 29 de setembro de 1969) é um ex-futebolista búlgaro.

Sua carreira está ligada na maior parte com o CSKA Sófia, equipe onde teve cinco passagens (1989–1990, 1996–97, 1999, 2001 e 2004-05). Atuou também por Lokomotiv Gorna Oryahovitsa, Lokomotiv Sófia, Arminia Bielefeld, Union Berlin, Cherno More Varna e Anagennisis. Encerrou a carreira de jogador em 2005.

Com a Seleção Búlgara de Futebol, Zafirov estreou em 1992, mas foi preterido por Dimitar Penev para a Copa de 1994 e para a Eurocopa de 1996. Em 1998, o defensor foi convocado por Hristo Bonev para a disputa da Copa da França. 

Zafirov não entrou em campo em nenhuma das três partidas da Bulgária, que caiu na primeira fase.

Treinador
Após quatro anos longe do futebol, Zafirov voltou à ativa, e novamente no CSKA Sófia, clube onde se destacou como jogador. Exerceu a função de auxiliar-técnico por um ano, e com a demissão do treinador romeno Ioan Andone do comando técnico do time, foi promovido a novo comandante dos Vermelhos até o encerramento da temporada 2009-10. Hoje comanda o Kaliakra Kavarna.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Bulgária
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI
Treinadores de futebol da Bulgária
Futebolistas do PFK CSKA Sofia
Futebolistas do FC Lokomotiv Sofia
Treinadores do PFK CSKA Sofia